Oak Harbor – wieś w USA, w stanie Ohio
 Oak Harbor – miasto w USA, w stanie Waszyngton